Kevyn Richard, né le  à Échirolles en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 2 || 3 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 1 || 3 || 26 || 5 || 0 || 5 || 5 || 12 
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 5 || 9 || 46 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 24 || 2 || 2 || 4 || 28 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 22 || 1 || 2 || 3 || 18 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4  
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 24 || 6 || 13 || 19 || 38 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 25 || 6 || 19 || 25 || 74 || 2 || 1 || 2||  3 || 4
|-
| 2016-2017 ||Lions de Lyon || Ligue Magnus || 21  || 1 || 1 || 2 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 17 || 3 || 11 || 14 || 63 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
| 2018-2019 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 17 || 6 || 15 || 21 || 3 || 0 || 3 || 3 || 8 	
|-
| 2019-2020 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 16 || 10 || 16 || 26 || 34 ||4 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 2020-2021 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Échirolles
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace